

Patronyme
 Gani Jakupi, (1956- ), est un dessinateur, scénariste de bande dessinée et un compositeur de Jazz.
 Leonora Jakupi, (1978- ), est une chanteuse albanaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme